Патрик Стјуарт () је британски глумац, рођен 13. јула 1940. године у Мирфилду, Јоркшир (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1974. || || -{Fall of Eagles}- || Vladimir Lenin || 
|-
| 1975. || || -{Hedda}- || Ejlert Løvborg || 
|-
| 1975. || || -{Hennessy}- || Tilney || 
|-
| 1976. || || -{I, Claudius}- || -{Sejanus}- || 
|-
| 1979. || || -{Tinker, Tailor, Soldier, Spy}- || Karla || 
|-
| 1980. || || -{Little Lord Fauntleroy}- || Wilkins || 
|-
| 1981. || || -{Excalibur}- || -{Leondegrance}- || 
|-
| 1982. || || -{The Plague Dogs}- || Major || глас 
|-
| 1984. || || -{Uindii}- || Mr. Duffner || 
|-
| 1984. || Дина || -{Dune}- || -{Gurney Halleck}- || 
|-
| 1985. || || -{Lifeforce}- || Dr. Armstrong || 
|-
| 1985. || || -{Wild Geese II}- || Russian General || 
|-
| 1985. || || -{Code Name: Emerald}- || Colonel Peters || 
|-
| 1985. || || -{The Doctor and the Devils}- || Professor Macklin || 
|-
| 1985. || || -{Walls of Glass}- ||   || 
|-
| 1986. || || -{Lady Jane}- || Henry Grey/Duke of Suffolk || 
|-
| 1991. || || -{L.A. Story}- || Mr. Perdue/ Maitre D' at L'Idiot || 
|-
| 1993. || || -{Robin Hood: Men in Tights}- || -{King Richard}- || 
|-
| 1994. || || -{Gunmen}- || Loomis || 
|-
| 1994. || Звездане стазе: Генерације || -{Star Trek Generations}- || Жан-Лук Пикард || 
|-
| 1994. || || -{The Pagemaster}- || Adventure || 
|-
| 1995. || || -{Jeffrey}- || Sterling || 
|-
| 1995. || || -{Let It Be Me}- || John || 
|-
| 1996. || Звездане стазе: Први контакт || -{Star Trek: First Contact}- || Жан-Лук Пикард || 
|-
| 1997. || Теорија завере || -{Conspiracy Theory}- || Dr. Jonas || 
|-
| 1997. || || -{Masterminds}- || Rafe Bentley || 
|-
| 1998. || || -{Star Trek the Experience: The Klingon Encounter}- || -{Captain Jean-Luc Picard}- || глас 
|-
| 1998. || || -{Dad Savage}- || Dad Savage || 
|-
| 1998. || || -{Moby Dick}- || Ahab || 
|-
| 1998. || || -{Safe House}- || Mace Sowell || 
|-
| 1998. || Звездане стазе: Побуна || -{Star Trek: Insurrection}- || Жан-Лук Пикард || 
|-
| 1998. || Принц Египта || -{The Prince of Egypt}- || -{Pharaoh Seti I}- || глас 
|-
| 1999. || || -{A Christmas Carol}- || -{Ebenezer Scrooge}- || 
|-
| 2000. || Икс-људи || -{X-Men}- ||  -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || 
|-
| 2002. || || -{Jimmy Neutron: Boy Genius}- || King Goobot || глас 
|-
| 2002. || Звездане стазе: Немезис || -{Star Trek Nemesis}- || Жан-Лук Пикард || 
|-
| 2003. || Икс-људи 2 || -{X2}- ||  -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || 
|-
| 2003. || || -{The Lion in Winter}- || -{King Henry II}- || 
|-
| 2004. || || -{X-Men Legends}- ||  -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || глас 
|-
| 2004. || Повратак у Гају || -{Boo, Zino & The Snurks}- || Albert Drollinger || глас
|-
| 2004. || || Steamboy (English Dub) || Dr. Lloyd Steam || глас 
|-
| 2005. || || -{X-Men Legends II: Rise of Apocalypse}- ||  -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || глас 
|-
| 2005. || || -{The Game of Their Lives}- || Older Dent McSkimming || 
|-
| 2005. || || -{Chicken Little}- || Mr. Woolensworth || глас 
|-
| 2005. || || -{Mysterious Island}- || Nemo
|-
| 2005. || || Nausicaä of the Valley of the Wind (English dub) || Lord Yupa || глас 
|-
| 2005. || || -{The Snow Queen}- || The Raven || глас 
|-
| 2006. || || -{Bambi II}- || The Great Prince/Stag || глас 
|-
| 2006. || || -{X-Men: The Official Game}- ||  -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || глас 
|-
| 2006. || Икс-мен 3: Последње упориште || X-Men: The Last Stand || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || 
|-
| 2006. || || -{The Elder Scrolls IV: Oblivion}- || -{Uriel Septim VII}- || глас 
|-
| 2006. || || -{Star Trek: Legacy}- || -{Captain Jean-Luc Picard}- || глас 
|-
| 2007. || || -{TMNT}- || -{Max Winters}- || глас 
|-
| 2007. || || -{The Water Warriors}- || || 
|-
| 2009. || Икс - људи Почеци: Вулверин || X-Men Origins: Wolverine || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || камео
|-
| 2013. || Вулверин || The Wolverine || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || камео
|-
| 2014. ||-{Икс-људи: Дани будуће прошлости}- || -{X-Men: Days of Future Past}- || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- ||
|-
| 2017. || -{Логан}-|| -{Logan}- || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || 
|-
| 2019. || Чарлијеви анђели || -{Charlie's Angels}- || Босли || 
|-
| 2022. || Доктор Стрејнџ у мултиверзуму лудила || -{Doctor Strange in the Multiverse of Madness}- || -{Чарлс Завијер/Професор Икс}- || 
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1940.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде Сатурн